Бернеј може да се односи на:

 Бернеј (Горња Вијена), насељено место у Француској, у департману Горња Вијена
 Бернеј (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант
 Бернеј (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома
 Бернеј (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант
 Бернеј ан Бре, насељено место у Француској, у департману Оаза
 Бернеј сир Ен, насељено место у Француској, у департману Оаза